Ахмед Тиби (, , также Ахмад Тиби; р. 19 декабря 1958, Тайбе) — израильский политик арабского происхождения, лидер партии ТААЛЬ (Арабское движение за обновление). Тиби считает себя палестинским арабом по национальности и израильтянином по гражданству.

В кнессете с XV созыва представлял партию ТААЛЬ, в последних двух созывах выступающую единым списком с партией «Раам». В кнессете XVII и XVIII созыва выполняет обязанности вице-спикера.

В 2015 на выборах в кнессет 20-го созыва стал членом кнессета от Общего арабского списка.

Биография 
Родился в городе Тайбе. Его отец переехал туда из Яффы. Дедушка Тиби родился в cирийском Дамаске.

В 1983 году Ахмед окончил с отличием Еврейский университет в Иерусалиме, начал специализироваться в области гинекологии, но в 1987 году напал на охранника у входа в больницу, и ранил его. В разультате был уволен до завершения специализации.
Женат, имеет 2-х дочерей.

Общественная и политическая деятельность 
Ещё во время учёбы начал политическую карьеру и участие в демонстрациях. В 80-х годах Ахмед Тиби налаживает отношения с видными палестинскими деятелями, такими как Радуан Абу-Айяш, а 1984 году встретился с председателем исполкома ООП Ясиром Арафатом в Тунисе, тем самым нарушив израильские закон, запрещающий контактировать с членами ООП, и поэтому не раз допрашивался израильской полицией.

После подписания соглашений в Осло в 1993 году, Тиби был назначен советником Ясира Арафата по делам Израиля. Также являлся представителем палестинцев на Меморандуме Уай-Ривер в 1998 году.

В 1995 году основал партию Тааль вместе с группой арабских ученых и возглавил её на выборах в кнессет 14-го созыва, но партия не прошла в кнессет.

В 1999 году объединился с Азми Бшарой, возглавлявшим Балад, и общим списком смогли получить 2 мандата в кнессете 15-го созыва. Но совместная деятельность партий Тааль и Балад не удалась и после выборов, список был расформирован на две фракции.

На выборах в кнессет 16-го созыва две партии Тааль и Хадаш объединившись, общим списком получили 3 мандата.

На выборах в кнессет 17-го созыва Ахмад Тиби во главе партии Тааль объединился с партией РААМ и общим списком получили 3 мандата.

На выборах в кнессет 18-го созыва Ахмад Тиби сохранил место председателя партии Тааль и общим списком с РААМ получили 4 мандата.

В 2007 году принимал участие в 42 годовщине партии ФАТХ, где заверил собравшихся, что сопротивление будет продолжаться до «полного освобождения всех палестинских земель, оккупированных в 1967 году, и создания палестинского государства со столицей в священном Иерусалиме» и призвал палестинцев к созданию регулярной армии, которая и продолжит «дело сопротивления». newsru.co.il

В 2008 году был назначен главой парламентской следственной комиссии по приёму на работу арабов на государственную службу.

В 2008 году Ахмад Тиби участвовал в конференции по вопросам демократии, развития и свободной торговли в Катаре, где возникла перебранка между ним и министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни. По окончании выступления Ливни Тиби поднялся и во всеуслышание заявил: «Израиль — государство апартеида. Как можно употреблять термин „демократия“ в отношении еврейского государства?»
На это Ливни ответила: «В 1947 году речь шла о создании двух государств — еврейского и арабского палестинского. Вы с этим согласны? Сегодня вы являетесь израильским парламентарием, представляете в Кнессете 20 % населения страны и можете говорить все, что вам вздумается. Это ли не доказательство наличия демократии в Израиле?» newsru.co.il

Комментируя этот эпизод, лидер партии НДИ Авигдор Либерман заявил : «Ахмед Тиби постоянно использует свои полномочия для того, чтобы разрушить государство Израиль», и отметил, что «место этого человека в палестинском парламенте в Рамалле, а не в кнессете». На что получил ответ от Тиби : «Меня не слишком беспокоят слова этого фашиста-эмигранта, который пытается изгнать меня с моей родины» . По его словам, «всякий раз, когда я озвучиваю свою принципиальную позицию в защиту демократии и прав моего народа, фашисты и эмигранты требуют изгнать меня из кнессета и из моего дома. Что я квартирант?»

Также проявляет интерес к защите окружающей среды, борьбе с жестоким обращением с животными. Так же является участником ежегодной церемонии «У каждого человека есть имя» в День Памяти Катастрофы и Героизма европейского еврейства и выступает против отрицателей Холокоста.

27.1.2010 Тиби выступил на заседании Кнессета, посвященному международному дню памяти жертв Катастрофы, заявив — «Силы зла послали миллионы людей — евреев, советских людей, поляков, цыган и просто своих политических противников — на страшную смерть. Это была не просто смерть, а индустрия смерти, порождение идеологии ненависти, расизма и расовых чисток».

Идеология и политическая позиция 
Формально поддерживает идею — «Два государства для двух народов», то есть создание Государства Палестина рядом с Израилем, однако в своих многочисленных выступлениях как в Кнессете, так и перед избирателями заявлял, что освобождение всей территории исторической Палестины от «еврейской оккупации» неотъемлемое право и долг палестинских арабов. Считает себя палестинским арабом по национальности и израильтянином по гражданству. Выступает за отмену еврейского характера государства Израиль и всего, что выделяет евреев среди других национальностей в стране — закона о возвращении, гимна и флага.
Выступает против призыва арабов на военную службу. По его мнению, «право на возвращение» палестинских беженцев в Израиль является «нерушимым условием» для примирения между палестинцами и израильтянами, хотя и считает, что только небольшая часть беженцев воспользовались бы этим правом.

Выступает против оккупации Израилем Западного берега реки Иордан и блокады Сектора Газа. Называет поселения на оккупированных территориях «раковой опухолью, которую нужно удалить».

Примечания

Ссылки 
 
 Правый лагерь требует изгнать Тиби из Кнессета за прославление террористов, 19 января 2012 г.
 Ахмад Тиби: «Либерман — наглый фашистский иммигрант, укравший арабские земли»

Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме
Лидеры политических партий Израиля
Депутаты кнессета от фракции «Общий список»
Депутаты кнессета XV созыва
Депутаты кнессета XVI созыва
Депутаты кнессета XVII созыва
Депутаты кнессета XVIII созыва
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета XX созыва
Депутаты кнессета XXI созыва
Депутаты кнессета XXII созыва
Депутаты кнессета XXIII созыва
Депутаты кнессета по алфавиту
Арабские политики в Израиле